Heinrich Remlinger ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Remlinger (Generalmajor) (1882–1946), deutscher Generalmajor der Wehrmacht, Kommandeur im Wehrmachtgefängnis Torgau, Standortkommandant von Pskow und 1945 Budapest
 Heinrich Remlinger (Oberst) (1913–1951), deutscher Oberst der Wehrmacht, letzter Kommandant 1945 von Schneidemühl